Фокус може да се отнася за:

 Фокус (оптика) – точка на пресичане на светлинните лъчи по оптичната ос на оптична система
 Фокус (геометрия) – термин в математиката, използван за описание на конично сечение
 Форд Фокус – модел леки автомобили на Форд
 ФОКУС (микропроцесор) (FOCUS) – микропроцесор, производство на компанията Хюлет Пакард
 Фокус (партия) – политическа партия в Дания
 Фокус, понятие от фотографията

Медии 
 Фокус (информационна агенция) – българска информационна агенция
 Фокус (радио) – българско радио
 Фокус (списание) – германско седмично новинарско и политическо списание

Изкуство 
 Фокус (цирк) – артистичен трик в цирковото изкуство, създаващ илюзия за чудо
 Фокус (рок група) – холандска рок група, изпълняваща прогресив рок
 Фокус (филм) – филм на Глен Фикара и Джон Рекуа от 2015 година